Zkratka PPR může být:

 Pražská památková rezervace
 Přirozené plánování rodičovství
 Pravidlo pravé ruky
 Polská dělnická strana (Polska Partia Robotnicza)
 Porno para Ricardo – kubánská punkrocková hudební skupina
 Prior Permission Required – vyžaduje se předběžné povolení
 PolyPropylen - Randome - plastové potrubí používané pro rozvody vody